Ha fatto parte di , che ha partecipato ai Giochi di .

Ha giocato due partite durante questo torneo, rispettivamente contro  e , riuscendo a segnare 1 gol.

Voci correlate
 Pallanuoto ai Giochi della IX Olimpiade

Collegamenti esterni